Sougé ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Sougé (Indre)
 Sougé (Loir-et-Cher)